Шивиц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шивиц, Митя (род. 1979) — словенский профессиональный хоккеист и тренер.
  (1908—1995) — югославский и словенский композитор.
  (род. 1966) — профессиональный футболист и футбольный тренер.